Die Bardsragujn chumb 2007 war die 16. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison mit acht Mannschaften begann am 14. April 2007 und endete am 10. November 2007.

Pjunik Jerewan wurde zum 7. Mal in Folge Meister und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Im UEFA-Pokal spielten Vizemeister und Pokalsieger Banants Jerewan, sowie der Tabellenvierte Ararat Jerewan. MIKA Aschtarak startete im Intertoto Cup.

Vereine 

 Aufsteiger Lernajin Arzach zog vor Saisonstart zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007